Kladje je ime več naselij:
 Kladje nad Blanco (Slovenija)
 Kladje pri Krmelju (Slovenija)
 Kladje, Gorenja vas (Slovenija)
 Kladje, Laško (Slovenija)
 Kladje, Hrvaška
 Kladje (Beneška Slovenija), vrh v Beneški Sloveniji (Italija)